Шалфеев — русская фамилия. Известные носители:

 Шалфеев, Борис Николаевич (род. 1891) — латвийский журналист.
 Шалфеев, Михаил Иванович (1845—?) — ординарный профессор, декан медицинского факультета и ректор Императорского Варшавского университета (1894—1895 и 1898).

Примечания